Loutráki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Loutráki (kommunhuvudort), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Loutráki (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar